de León dit le Mauvais (espagnol: El Malo) (né vers 925 - Cordoue en décembre 962 ou 963) , fut roi de León, des Asturies et de Galice de 958 à 960. Il est le fils unique du roi  et de son épouse, la princesse navarrais Oneca Sánchez. Sa fille Velasquita épousa le roi .

Biographie 
Il est décrit comme un gouvernant mesquin et égoïste, ce qui lui valut le surnom d'Ordoño le Mauvais. 
Ferdinand González de Castille lui fait épouser en 957 sa fille Urraca, veuve d',
et tente de l'imposer sur le trône en janvier/février 958 alors que le roi  se trouve à Cordoue. Au retour de  après juin 960, il est détrôné et Fernand González brièvement emprisonné . Ordoño se réfugie alors dans le Califat de Cordoue où il essaie vainement d'obtenir le concours d' pour reconquérir son royaume. Il meurt à Cordoue.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Adeline Rucquoi Histoire médiévale de la Péninsule ibérique Point Histoire H 180 éditions du Seuil Paris 1993 .

Liens externes 
 

Roi de León
Roi des Asturies
Naissance en 926
Décès en 962
Histoire de la Galice
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse asturienne du haut Moyen Âge
Noblesse du royaume de León au haut Moyen Âge